Ponteiro é uma ferramenta utilizada na construção civil para quebrar superfícies duras com algum grau de precisão. É semelhante a um prego tamanho família. Para usá-lo, apóia-se sua ponta fina sobre a superfície a ser quebrada (ou apenas desbastada) e bate-se na "cabeça" com uma marreta. Recebe este nome por sua ponta cônica (permitindo atuar em pontos específicos), em oposição à ponta chata de sua similar, a talhadeira.

Ver também
Talhadeira

Ferramentas